Verneda (bosc), bosc de ribera al que l'arbre més característic és el vern 
 Toponímia:
 Verneda (Gers), municipi francès al departament del Gers i a la regió de Migdia-Pirineus 
 La Verneda i la Pau, barri al districte barceloní de Sant Martí 
 La Verneda (Sant Adrià de Besòs), barri de Sant Adrià de Besòs
 Estació de Verneda, estació de la L2 del Metro de Barcelona a Sant Adrià de Besòs 
 Font de la Verneda (Sapeira), font del terme municipal de Tremp (Pallars Jussà) 
 Puig de la Verneda, turó entre els municipis de Ventalló i de Viladamat a la comarca de l'Alt Empordà
 Riera Verneda, curs fluvial que neix a les Gavarres a prop del Puig Gros 
 Veïnat de Verneda, veïnat del municipi de Cassà de la Selva (Gironès) 
 Sent Laurenç de la Verneda, municipi francès al departament de Gard i a la regió de Llenguadoc-Rosselló.
 Vernedes (Claverol), indret de Conca de Dalt (Pallars Jussà).
 Biografies: Fruitós Verneda i Figueras (Sant Fruitós de Bages, 1847 - Manresa, 1928), doctor en ciències, perit agrònom i pedagog